ТТЭ — многозначная аббревиатура:
 ТТЭ — тактико-технические элементы
 ТТЭ — твердооксидные топливные элементы
 ТТЭ — топливо технологическое экспортное
 ТТЭ — трансторакальная эхокардиография
 ТТЭ — трубка термоусаживаемая электроизоляционная

См. также 
  — аббревиатура латиницей